Trappisten
Strikte Observantie (vrijmetselarij)

Zie ook 
Observanten